Boquitas pintadas se puede referir a:
 Boquitas pintadas, novela de 1969 del escritor argentino Manuel Puig (1932-1990);
 Boquitas pintadas (película), film argentino de 1974 basado en la novela, dirigido por Leopoldo Torre Nilsson y Juan Sires;
 Boquitas Pintadas (banda), grupo musical mexicano dirigido por la cantante Mary Boquitas.